In God we trust steht für:

 In God we trust, Wahlspruch der Vereinigten Staaten
 In God We Trust (Film), US-amerikanischer Kurzfilm von Jason Reitman (2000)
 In God We Trust, Album der Band Stryper (1988)
 In God We Trust, Album der Band Dead Kennedys (1981)